Nikołaj Kriukow (ur. 1915, zm. 1993) – radziecki aktor
 Nikołaj Kriukow (ur. 1908, zm. 1961) – radziecki kompozytor
 Nikołaj Kriukow (ur. 1978) – rosyjski gimnastyk, medalista olimpijski